Hsu est une romanisation Wade-Giles d'un patronyme chinois:

Sinogramme traditionnel: 徐; Pinyin: Xú; Wades-Giles: hsü ;
Sinogramme simplifié: 許; Sinogramme traditionnel: 许; Pinyin: Xǔ; Wades-Giles: hsü.

 Hsu Chia-yuan (né en 1997), joueur de go professionnel taïwanais ;
 Hsu Feng, actrice ;
 Hsu Ming-chun (née en 1965), femme d'État taïwanaise ;
 Feng-hsiung Hsu, informaticien ayant conçu le programme d'échecs ayant vaincu Garry Kasparov ;
 Francis Hsu (1920-1973), évêque catholique de Hong Kong ;
 Jerry Hsu (né en 1981), skateboarder professionniel américain ;
 Kenneth Hsu (né en 1929), scientifique suisse ;
 Norman Hsu (né en 1951), homme d'affaires et fugitif américain ;
 Stephanie Hsu (née en 1990), actrice américaine ;
 Ted Hsu (né en 1964), homme politique canadien ;
 Valen Hsu (née en 1974), chanteuse et compositrice taiwanaise ;
 Yuki Hsu (né en 1979), chanteur pop taiwanais.